Gran Madre di Dio ist der Name folgender Kirchen:

 Gran Madre di Dio (Fidenza) in Fidenza, Italien
 Gran Madre di Dio (Rom) in Rom, Italien
 Gran Madre di Dio (Turin) in Turin, Italien